Сносы — название нескольких населённых пунктов:
 Сносы — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Сносы — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.